Сезон 2017/2018 годов стал для ФК «Ростов» 88-м в его истории, 24-м в истории чемпионата России и 8-м подряд в премьер-лиге. Команда приняла участие в 26-м чемпионате страны и в 26-м розыгрыше кубка.

Прошлый сезон команда закончила на 6-м месте.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c43

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Трансферы

Пришли

Ушли 

* В аренду 

** Из аренды 

*** Свободный агент

Руководство клуба 
  Арташес Арутюнянц — президент
  Павел Лощилов— генеральный директор
  Алексей Рыскин — спортивный директор
  Константин Дзюба — исполнительный директор

Тренерский и медицинский штаб 
  Валерий Карпин — главный тренер
  Роман Адамов — тренер   Сергей Клещенко — тренер  Иван Федык — тренер по тактике  Виталий Милютин — тренер по физподготовке  Евгений Иванов — тренер вратарей  Владимир Хохлов — врач  Клим Зенин — врач  Алексей Скорпан — физиотерапевт  Артем Козырев — массажист  Алексей Бастрыкин — массажист Молодёжный состав 
  Александр Маслов — старший тренер  Михаил Осинов — помощник тренера  Александр Балахнин — тренер вратарей  Станислав Семёнов — врач  Георгий Чернов — массажист Селекционеры 
  Александр Андрющенко — менеджер-селекционер''

Предсезонная подготовка

Основной состав

Лето 
Оба летних сбора команда провела в Австрии.

Молодёжный состав

Лето 
Молодёжная команда провела тренировочные сборы в Абрау-Дюрсо.

Чемпионат России

Турнирная таблица

Результаты

Кубок России

Сетка

Результаты

Молодёжное первенство 
Как и в предыдущие годы, параллельно с чемпионатом проходит турнир молодёжных команд.

Турнирная таблица

Результаты

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Пенальти

Дисциплина

Тактика

Стартовый состав

Общая статистика РФПЛ

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 ФК «Ростов» на сайте РФПЛ

2017
Ростов
Ростов